X-50 steht für:

 Boeing X-50, ein Flugzeug des Herstellers Boeing
 X-50, ein Synthesizer des Herstellers Korg, siehe Korg Triton

X50